Ruppert steht für:
 Ruppert, männlicher Vorname, siehe Rupert – dort auch zu Namensträgern
 Ruppert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 K&L Ruppert, ehemalige deutsche Kaufhauskette
 Sammlung Peter C. Ruppert, Kunstsammlung in Würzburg
 Ruppert-Küste, Küstenabschnitt des westantarktischen Marie-Byrd-Lands

Siehe auch:
 Rupert (Begriffsklärung)
 Rubbert